Felipa de Clarence (16 de agosto de 1355 – 5 de enero de 1382) fue una miembro de Casa de Plantagenet y condesa de Úlster suo jure.

Biografía 
Nació en el palacio de Elham, Kent, el 16 de agosto de 1355. Fue la única hija de Leonel de Amberes, I duque de Clarence, e Isabel de Burgh, IV condesa de Úlster. Su padre fue el tercer hijo, segundo de los que sobrevivieron a la infancia, de los reyes Eduardo III de Inglaterra y Felipa de Henao.

Felipa se casó con Edmundo Mortimer, III conde de March, con trece años aproximadamente, en la Capilla de la Reina de la Abadía de Reading. El primo de la condesa, Ricardo II de Inglaterra, permanecía sin descendencia. Por tanto, Felipa y sus hijos fueron los siguientes en la línea de sucesión hasta la deposición del rey. En la Guerra de las Dos Rosas, la Casa de York basó su reclamo en los derechos de Ana Mortimer, nieta de Felipa y abuela paterna de Eduardo IV.

Felipa murió en 1382. Fue enterrada en la Abadía de Wigmore, Herefordshire.

Descendencia 
Felipa de Clarence tuvo dos hijos y dos hijas:

 Isabel (1371–1417), casada con Henry Percy "Hotspur", hijo del Conde de Northumberland. Pudo casarse después con Thomas de Camoys, Barón Camoys.
 Roger (1374–1398), le sucedió como Conde de March y Ulster; se casó con Alianore Holland.
 Edmund (1376–1409), casado con Catrin ferch Owain Glyndŵr.
 Philippa (1375–1401), casada en primer lugar con John Hastings, Conde de Pembroke; después de su muerte en 1389  fue la segunda mujer de Richard FitzAlan, conde de Arundel; por último con Sir Thomas Poynings, Barón St John de Basing.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de Plantagenet
Personas de Herefordshire
Inglesas del siglo XIV
Nobles de Irlanda del siglo XIV
Nacidos en el Sudeste de Inglaterra
Fallecidos en Cork